Prva hrvatska košarkaška liga za sezonu 1996/97. (1. HKL 1996/97.)  je bila najviši razred hrvatskih košarkaških natjecanja u toj sezoni.

Sudionici 
 Olimpija Slavoning - Osijek
 Croatia Line - Rijeka
 Kantrida Sava osiguranje - Rijeka
 Svjetlost Oriolik - Slavonski Brod
 Croatia osiguranje - Split
 Šibenik - Šibenik
 Telecomp - Vinkovci
 Zadar - Zadar
 Benston - Zagreb
 Cibona - Zagreb
 Zagreb - Zagreb
 Zrinjevac - Zagreb

Natjecateljski sustav 
Dvanaest klubova je igralo dvokružnu ligu, a osam najboljih je potom igralo doigravanje.

Rezultati

Ligaški dio

Doigravanje 

Prvak je zagrebačka "Cibona".

Klubovi u međunarodnim natjecanjima 
 FIBA Euroliga
 Croatia osiguranje, Split
 Cibona, Zagreb
 Eurokup
 Zadar, Zadar
 Zagreb, Zagreb
 Kup Radivoja Koraća
 OIimpija Slavoning, Osijek
 Dinamo, Vinkovci
 Benston, Zagreb
 Zrinjevac, Zagreb

Izvori 
 eurobasket.com
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1997/1998, Zagreb, 1997.

Unutarnje poveznice 
 A-2 liga 1996./97. 
 B-1 liga 1996./97. 
 Kup Krešimira Ćosića 1996./97.

Vanjske poveznice  

1996/97
m-1-A-1